Schönemann steht für:
 Schönemann (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Schönemann (Gundelfingen an der Donau), Ortsteil der Stadt Gundelfingen an der Donau, Landkreis Dillingen an der Donau, Bayern

Siehe auch:
 Schønemann
 Schünemann
 Schönmann